Джон Бэрд — имя, носителем которого являются:
 Бэрд, Джон — британский политик.
 Бэрд, Джон, 1-й виконт Стоунхейвен (1874—1941) — британский государственный и политический деятель, генерал-губернатор Австралии.
 Бэрд, Джон Лоуги (1888—1946) — шотландский инженер.
 Бэрд, Джон (род. 1969) — канадский политик и государственный деятель.
 Бэрд, Джон — участник шотландского восстания 1820 года.
 Стоунхейвен, Джон Бэрд — английский лорд.